Луи́джи Мака́ри (; родился 7 июня 1949 года в Ларгсе, Шотландия), более известный как Лу Мака́ри () — шотландский футболист и футбольный тренер итальянского происхождения. Наиболее известен по своим выступлениям за шотландский клуб «Селтик» и английский «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Макари выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед» с 1973 по 1984 год. Он был куплен у «Селтика» за 200 тысяч фунтов. Дебютной игрой Макари за «Юнайтед» стала встреча против «Вест Хэм Юнайтед», в котором он забил важный гол, вырвав в этом матче ничью 2:2. В 1977 году его удар, отскочивший от одноклубника Джимми Гринхоффа, стал победным в Финал Кубка Англии против «Ливерпуля». Всего за «Юнайтед» Лу Макари сыграл 404 матча и забил 97 голов. Он также вызывался в сборную Шотландии и сыграл на чемпионате мира 1978 года.

В начале своей карьеры на «Олд Траффорд» пытался руководить атакой, которая в те времена не блистала. Вылет клуба во Второй дивизион в 1974 году стал болезненным ударом, но в следующих сезонах Макари показал все свои умения, уже под руководством нового тренера «Юнайтед» Томми Дохерти. Клуб стал играть в привлекательный атакующий футбол, и Макари отлично проявлял себя во взаимодействии с такими футболистами как Гордон Хилл, Стив Коппелл и братья Гринхофф.

Карьера в сборной 
Провёл 24 матча и забил 5 мячей в составе национальной сборной Шотландии 1972 по 1978 год.

Тренерская карьера 
После ухода из «Юнайтед» в 1984 году Макари работал в качестве главного тренера британских клубов «Суиндон Таун», «Вест Хэм Юнайтед», «Сток Сити», «Селтик», «Бирмингем Сити» и «Хаддерсфилд Таун».

Лу Макари дважды выводил «Суиндон Таун» в более высшие дивизионы (клуб выиграл Четвёртый Дивизион в 1986 году и плей-офф Третьего Дивизиона в 1987 году), а также выиграл со «Сток Сити» Второй дивизион в 1993 году.

Его сыновья, Майкл и Пол Макари, профессионально играли за «Сток Сити», когда Луиджи был главным тренером «гончаров». Его младший сын, Джонатан Макари, покончил жизнь самоубийством в 1999 году после завершения контракта с клубом «Ноттингем Форест».

После завершения карьеры 
В настоящее время Лу Макари проживает в Сток-он-Тренте и работает телевизионным экспертом на клубном канале MUTV. Кроме того, он часто приглашается в качестве эксперта на каналы Sky Sports и Setanta Sports.

Луиджи является владельцем «Закусочной Лу Макари» () на Честер-Роуд, неподалёку от стадиона «Олд Траффорд». Его закусочная пользуется популярностью в дни проведения матчей.

Достижения 
 Селтик
 Чемпион Первого дивизиона шотландской лиги (3): 1969/70, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Шотландии (2): 1971, 1972

 Манчестер Юнайтед
 Победитель Второго дивизиона: 1974/75
 Обладатель Кубка Англии: 1977
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1977 (разделённый), 1983

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Статистика выступлений за сборную Шотландии на сайте Londonhearts.com 
 Статья на сайте The Celtic Wiki 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Футбольные тренеры Шотландии
Футбольные тренеры по алфавиту
Тренеры ФК «Бирмингем Сити»
Тренеры ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Тренеры ФК «Селтик»
Тренеры ФК «Сток Сити»
Тренеры ФК «Суиндон Таун»
Тренеры ФК «Хаддерсфилд Таун»
Тренерский штаб ФК «Шеффилд Юнайтед»